Cerretti puede riferirse a:

 Roca Cerretti, islote rocoso puntiagudo, localizado en la costa occidental de la isla Blanco, en las islas Sandwich del Sur
 Bartolomé Cerretti, marino que combatió en la Guerra de Independencia Argentina